Boroșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boroșești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Boroșești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea